Лехово и Лёхово — топонимы:
 в Болгарии
 Лехово — село в Благоевградской области;
 в Греции
 Лехово — город, центр одноименной сельской общины на территории нома Флорина;
 в России
 Лёхово — деревня в Марёвском районе Новгородской области;
 Лёхово — деревня в Локнянском районе Псковской области, Подберезинская волость;
 Лёхово — деревня в Невельском районе Псковской области, Лёховская волость;
 Лёхово — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Вехнянская волость;
 Лёхово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Горожанская волость.
 Лёхово — деревня в Опочецком районе Псковской области, Болгатовская волость.